Orkney – miasta w RPA
 Orkney – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky, w hrabstwie Floyd
 Orkady (Orkney Islands) – wyspy na północ od wybrzeży Szkocji